Wierzbno (gemeente)
 Wierzbno (Mazovië)
 Wierzbno (powiat Ostrowski) 
 Wierzbno (powiat Słupecki) 
 Wierzbno (Klein-Polen) 
 Wierzbno (Lubusz)
 Wierzbno (Neder-Silezië) 
 Wierzbno (powiat Głubczycki) 
 Wierzbno (powiat Nyski)
 Wierzbno (West-Pommeren)